Марія Хосе Мартінес і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, перемігши у фіналі пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–4, 6–7(5–7), 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (фінал)
 Аманда Кетцер /  Коріна Мораріу (чвертьфінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (півфінал)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (чвертьфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Марія Хосе Мартінес /  Анабель Медіна Гаррігес

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Abierto Mexicano Pegaso 2001 Women's Doubles Draw  (International Tennis Federation)

Парний розряд
Abierto Mexicano Pegaso 2001